Rheinwald steht für:
 Rheinwald, der oberste Abschnitt des Hinterrheintals im Kanton Graubünden, Schweiz
 Kreis Rheinwald, eine ehemalige Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden, Schweiz
 Rheinwald GR, eine auf den 1. Januar 2019 durch Fusion entstandene politische Gemeinde im Schweizer Rheinwald
 Rheinwald (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Rastatt in Baden-Württemberg, Deutschland
 Rheinwald „Taubergießen“, Landschaftsschutzgebiet in den Landkreisen Emmendingen und Ortenaukreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Rheinwald (Ketsch), 1929 aufgelöstes gemeindefreies Gebiet im Westen des Rhein-Neckar-Kreises, Baden-Württemberg 

Rheinwald ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Friedrich Rheinwald (1802–1876), deutscher Jurist und Politiker
 Georg Friedrich Heinrich Rheinwald (1802–1849), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Hans Rheinwald (1903–1968), deutscher Agrarwissenschaftler
 Henri Rheinwald (1884–1968), Schweizer Radrennfahrer
 Johann Ludwig Rheinwald (?–1811), deutscher Historiker und bayerischer Beamter
 Ulrich Rheinwald (1906–1993), deutscher Zahnmediziner und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Rheinwaldhorn
 Reinwald
 Reinswald
 Reinswalde